Plastika je lahko

 plastika, skupina sintetičnih in polsintetičnih materialov
 izraz za kip (eno od temeljnih kiparskih zvrsti) ali samo kiparstvo